Le terme Pémonca peut se référer à:

Toponymes

Pémonca, un hameau dans La Doré (municipalité de paroisse), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 45' 54" Nord; 72° 42' 26" Ouest.
Lac Pémonca, lac dans Normandin (ville), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 47' 57" Nord; 72° 37' 08" Ouest.
Rapides Pémonca, rapides dans Saint-Thomas-Didyme (municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 50' 23" Nord; 72° 43' 43" Ouest.
Rivière Pémonca, rivière coulant dans Lac-Ashuapmushuan et La Doré (municipalité de paroisse), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 47' 28" Nord; 72° 39' 16" Ouest.